Федотенков — фамилия. Известные носители:

 Федотенков, Александр Николаевич (род. 1959) — российский военачальник.
 Федотенков, Анатолий Григорьевич (1919—1991) — советский трансфузиолог, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1978).